

Persone 
 Elsebeth Gerner Nielsen – politica danese
 Henrik Gerner – ingegnere e militare danese
 Kristian Gerner – storico svedese